Ли Хёнджон (; ) — южнокорейская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, , , , ), бронза (, , )
 Зимние Азиатские игры: серебро (2003).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу